Ashley Simmons (1986), lluitadora nord-americana 
 Bobby Simmons (1980, Chicago, Illinois), jugador de bàsquet 
 Bobby Ray Simmons Jr o B.o.B (1988), raper, cantant, compositor i productor de gravació estatunidenc
 Dan Simmons (Peoria, Illinois, 1948), escriptor estatunidenc d'obres de ciència-ficció 
 Gene Simmons (1949, Haifa, Israel), baixista i
 Jean Simmons (Londres, 1929 - Califòrnia, 2010), actriu anglesa 
 Richard Simmons (New Orleans, Louisiana, 1948), comediant i actor estatunidenc